Светска лига у одбојци 2013. је 24. издање Светске лиге на коме учествовује 18 селекција које се такмиче по групама од 31. маја до 21. јула. 2013. Завршни турнир ће бити одржан у Мар дел Плати, Аргентина.

На завршном турниру ће учествовати шест екипа подељених у две групе, из којих ће се по две првопласиране екипе пласирати у полуфинале.

Систем такмичења 
У првој фази такмичења 18 екипа је подељено у 3 групе. У групи игра свако са сваким по две утакмице и пролазе прве две екипе. Репрезентација Аргентине се директно пласирала као домаћин.

Ово је трећа сезона у којој се примењује нови систем бодовања.
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Репрезентације

Земље учеснице 

 Због повлачења репрезентације Египта, учествоваће репрезентација Портругалије.

Квалификације

Група А

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Табела групе А

Група Б

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Табела групе Б

Група Ц

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Табела групе Ц

Завршни турнир

Група Д

Група Е

Полуфинале и финале

Полуфинале

Утакмица за 3 место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде

Спољашње везе 
 Званични вебсајт Светске лиге 2013. 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Аргентини
Одбојка у 2013.